У́лица А́мундсена (название утверждено 29 августа 1964 года, с 1956 года по 1964 год — Медве́дковское шоссе́) — улица в Северо-Восточном административном округе города Москвы на территории района Свиблово. Пролегает от проезда Серебрякова до Снежной улицы. Нумерация домов начинается от проезда Серебрякова.

Происхождение названия 
С 1956 года по 1964 год улица носила название — Медведковское шоссе — по направлению к бывшему подмосковному селу Медведково. В 1964 году шоссе было преобразовано в улицу и названо в честь норвежского полярного исследователя Руаля Амундсена (1872—1928).

История

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 Дом 11, корпус 3 — Школа № 246
 Дом 13 — Детская музыкальная школа № 92
 Дом 15 — Спортивно–досуговый центр «Кентавр», филиал «Радуга-Свиблово»; Театр-студия МИРТ под руководством Н.Ораловой (Мастерская Интегрированный Реабилитационный Театр)

По чётной стороне:
 Дом 2 — Ростокинский завод ЖБК ДСК-1
 Дом 8а — Детский сад № 1697 для детей с нарушением зрения
 Дом 10 — Управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда Москвы по районам Ростокино и Свиблово
 Дом 12 — Детская поликлиника № 126

Транспорт 
 Станция метро .
 Автобус № 185 «Платформа Лось —  —  / »

Примечания

Ссылки 
 Улица Амундсена на www.mom.ru

Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы Москвы, появившиеся в 1964 году